

O Grande Prêmio da Holanda 2007/08 da A1 Grand Prix foi a primeira etapa da temporada 2007/08 da A1 Grand Prix, e foi realizada no dia 30 de Setembro de 2007 no Circuit Park Zandvoort em Zandvoort.https://esportes.estadao.com.br/noticias/velocidade,a1-gp-divulga-calendario-da-temporada-200708,28237

Qualificações

Corrida rápida
Domingo, 30 de Setembro de 2007

Corrida principal
Domingo, 30 de Setembro de 2007.

O México ganhou um ponto extra, por fazer a volta mais rápida. O tempo foi de 1'29.181.

GPs da A1 Grand Prix de 2007–08